Arque (provincie), een provincie van Bolivia
 Arque (gemeente), een gemeente in deze provincie
 Arque (plaats), een plaats in deze gemeente
 Arqué (vingerhouding), een blessuregevoelige vingerhouding tijdens het sportklimmen